Архи́повка — деревня Новочеркутинского сельского поселения Добринского района Липецкой области.

Находится у южной границы центра поселения села Новочеркутино. В 1 км западнее протекает река Плавица.

История 
После разрастания в XX веке села Новочеркутино приблизилось к границе деревни, и сейчас это фактически единый населённый пункт.

Население

Объекты культурного наследия
 Курганная группа  (8 насыпей) 
 Курган 1 ур. Ванино 
 Курган 2 ур. Ванино  
 Курганная группа у ур. Ванино (3 насыпи)  
 поселение 1 в  устье ручья Пловутка 
 Курган 1 в устье ручья Пловутка
 Курганная группа в устье руч. Пловутка (3 насыпи)

Примечания 

Населённые пункты Добринского района